

Sigle 
 Unione accademica nazionale

Codici 
 uan – codice ISO 639-3 della lingua kuan

Persone 
 Mariuti Uan – atleta gilbertese

Televisione 
 Uan – pupazzo della trasmissione Bim bum bam